Le terme cataracte peut faire référence à :
 cataracte, une chute d'eau importante (d'un fleuve par exemple) ;
 cataracte, une maladie de l'œil qui se traduit par une opacification d'une ou de toutes les structures du cristallin ;
 Cataractes, un district de la République démocratique du Congo.

Voir aussi 
 Cataractes du Nil, des rapides, plus que des chutes d'eau, sur le Nil ;
 Cataractes de Shawinigan, une équipe de la Ligue de hockey junior majeur du Québec.
 , la plus haute chute d'eau sous-marine.